Schwengber ist der Name von 

 Laura M. Schwengber (* 1989), deutsche Gebärdendolmetscherin
 Cleiton Schwengber (* 1997), brasilianischer Fußballspieler